Анастасия Шкурдай (род.  года) — белорусская пловчиха, мастер спорта международного класса. Чемпионка Европы 2019 года.

Учащаяся «Брестского государственного училища олимпийского резерва». Чемпионка Европы среди юниоров 2017 года в Нетании (Израиль) на дистанции 50 м баттерфляем.

На XIV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в июле 2017 года в Дьёре (Венгрия) Анастасия стала чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем и серебряным призёром на дистанции 100 м на спине.

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2017 года в датском городе Копенгаген стала серебряным призером в комплексной эстафете 4×50 м.

В апреле 2017 года Анастасия Шкурдай стала самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания. Занимается спортсменка в Брестском ЦОР по плаванию у тренера Ольги Яковлены Ясенович.

В 16-летнем возрасте Анастасия Шкурдай обновила рекорд страны на дистанции 100 м на спине, показав время 1 минута 0,62 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал трехкратной медалистке Олимпиад Александре Герасимене (1.00,68) и был установлен в 2011 году.

В декабре 2019 года на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Анастасия завоевала золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем, показав результат 56,21 с.

В июле 2021 года на своих дебютных Олимпийских играх в Токио Анастасия вышла в финал на дистанции 100 м баттерфляем, где заняла 8 место с результатом 57,05 с. По итогам предварительных заплывов на дистанции 100 м вольным стилем спортсменка заняла 28-е место с результатом 55,17 с и не смогла пробиться в полуфинал.

Примечания 

Пловцы Белоруссии
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года